Населённые пункты на Украине:
 Подставки — село в Бусском районе Львовской области.
 Подставки — село в Липоводолинском районе Сумской области.
 Подставки — село в Золотоношском районе Черкасской области.

См. также 
 Подставка